Zagan peut faire référence à :
 Żagań, une ville de Pologne ;
 Novy Zagan, un village de Bouriatie dans la Fédération de Russie ;
 Zagan, un démon de la goétie.